Pedro Carreño Zapero, periodista televisiu espanyol, vinculat a Telecinco i a TVE.
 Pedro Carreño Escobar, polític de Veneçuela.